

Сісайд — місто, штат Каліфорнія
 Сісайд — місто, штат Орегон